Nathalie (voornaam), een meisjesnaam
Nathalie (anime), een Japanse animeserie gebaseerd op een Fins verhaal
Nathalie (single), een liedje van zanger Gilbert Bécaud
 Nathalie (single), een liedje van de George Baker Selection
Natalie (website), een Japanese entertainmentnieuwssite

Films
Nathalie (1957) of The Foxiest Girl in Paris van Christian-Jaque met Martine Carol
Nathalie (1981) of Natali van Ilias Mylonakos met Marcella Petrelli
Nathalie... (2003) van Anne Fontaine met Fanny Ardant, Emmanuelle Béart en Gérard Depardieu